Fabrice Garcia-Carpintero, né le  à Toulouse, est un auteur, slameur, comédien, réalisateur, producteur, éditeur et correspondant de presse français. Il s'inscrit dans la mouvance des slasheurs.

Il crée en 2006 sa maison d'édition Black-out qui propose de nombreux titres de littérature noire, dans une dizaine de collections différentes, et plusieurs productions de théâtre et de cinéma.

Biographie 
Né le  à Toulouse, il vit ses deux premières années dans la ville de Blagnac, près de la Garonne. Entre 1982 et 1989, il passe son enfance à Cornebarrieu, où il s'adonne à la musique (piano, batterie) et au sport, notamment le patinage artistique, pratique dans laquelle il excellera en remportant la coupe de France de sa catégorie ainsi que divers titres et récompenses, comme celui de vice-champion de France ou la médaille de bronze à la coupe d'Europe entre 1988 et 1992. De 1990 à 2000, il passe son adolescence à Aureil, puis Feytiat, deux villes proches de Limoges, où il suit une scolarité orientée vers les sciences dans le collège Bernard de Ventadour et le lycée Raoul Dautry. Sa passion pour l'écriture naîtra au lycée avec ses premières ébauches de textes ainsi que le projet de création d'un magazine (orienté vers la biologie animale). De 2000 à 2006, il mène ses études post bac à Limoges (DEUG sciences et vie de la Terre) puis à Toulouse (licence de biologie cellulaire et physiologie, puis maîtrise de neurosciences). Il écrit également de nombreuses nouvelles et ses premiers articles de presse avec une tendance scientifique et pour La Dépêche du Midi. En 2007, il retourne à Limoges, et après un court passage au Populaire du Centre en tant que stagiaire, il crée sa maison d'édition Black-out et publie son premier recueil de nouvelles Écueils... Il s'ouvre alors rapidement à d'autres auteurs, pour éditer, entre autres, Christian Brissart, Alexandre Josse, Michel Arrivé, Charlotte Clémandot, Richard Palachak, Eva Li, Fabrice David, Joseph Joffo, Maxime Sodji, Marc Bruimaud, etc. En 2008, il fait ses premiers pas sur scène comme comédien (troupes de théâtre Paroles de clown, Le petit théâtre de Feytiat) et slameur (avec Les Slamtimbanques), il anime ses premiers ateliers d'écriture autour du slam, du théâtre, de la fiction. Entre 2008 et 2009, il anime un grand nombre d'ateliers auprès de tous les publics envisageables, et présente de nombreuses scènes ouvertes dans différents lieux culturels de Limoges. Il donne également quelques spectacles, avec Les Slamtimbanques, notamment à La Bellevilloise à Paris ou à Limoges, lors du salon du livre Lire à Limoges. Il anime une émission consacrée au slam, Au Slam, et cetera, sur les ondes de Beaub FM. Entre 2009 et 2012, il devient professeur contractuel de SVT pour l'éducation nationale, successivement au Lycée de Saint-Léonard-de-Noblat (87), au collège de Bénévent l’Abbaye (23), au Lycée Cabanis de Brive (19), puis professeur de matières scientifiques dans le privé pour des instituts de formation. En 2013, l'association Marge en tête réalise un portrait/entretien de 15 minutes sur sa maison d'édition, Black-out fait partie d'une sélection de 12 éditeurs du Limousin, un DVD paraîtra, soutenu par le ministère de la culture. En 2014, il se lance dans ses premières production de théâtre, avec Dame Ô, une pièce autour de la grossophobie, de l'obésité morbide, créée à partir de témoignages de nombreux patients, en collaboration avec Maxime Sodji. Une mise en scène de Thierry Charrière.

En 2015, il reçoit ses premières récompenses théâtrales. Il met en place des ateliers de théâtro-thérapie avec des patientes de la polyclinique de Chénieux à Limoges, dans le cadre du suivi postopératoire du traitement chirurgical de l'obésité morbide et de la pièce Dame Ô. Il noue des partenariats, entre autres avec des événements comme la Journée mondiale de l'obésité ou Bordeaux So Good. En 2019, il est embauché au poste de directeur du pôle écriture du service culturel de l'Université de Limoges. En parallèle, il développe sa première production cinématographique avec Imposteurs, court-métrage réalisé par Laurent Moreau qui sera présenté au festival international du film et du livre de Saint-Malo ainsi qu'au marché du film court de Trouville. Il développe aussi l'action La Flamme Slam, initiée par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, pour donner la parole aux habitants des quartiers prioritaires de Limoges (87) et Saint-Junien (87). En 2020, il effectue sa première réalisation cinématographique avec Perturbation, court-métrage réalisé pendant la période du confinement liée à la pandémie de Covid-19. Ce court-métrage sera sélectionné et primé à plusieurs festivals, puis diffusé en salle de cinéma et multi-diffusé à la télévision (sur les chaînes France 3 NOA et 7ALimoges). En 2021, sa seconde réalisation cinématographique Ce que diront les roches, est une adaptation de la nouvelle éponyme de Simon Andrieu, pour l'anthologie du Prix Mille Saisons des éditions Le Grimoire. Il reçoit le label Slam à l'école de la Ligue Slam de France pour ses ateliers d'écriture slam. Il crée en même temps une comédie musicale avec les habitants du quartier prioritaire du Sablard à Limoges, portant sur l'histoire du quartier et son évolution à travers les décennies.

Œuvres

Bibliographie 
 Écueils, opus 1, Éditions Black-out, 2007, recueil de nouvelles.
 Écueils, opus 2, Éditions Black-out, 2008, recueil de nouvelles.
 Une semaine à Vierzon, carnet d'aventures, Éditions Black-out, 2013, voix parlée.
 Ô gibier rebelle, sous le pseudo Pascal Forbes, Absinthe #8, Éditions Mots et Légendes, 2013, nouvelle .
 R, sous le pseudo Pascal Forbes, Éditions RroyzZ, 2018, roman dystopique.
 Une vie trop connectée, Wesvidéo production, 2018, scénariste, court-métrage réalisé par Sébastien Faucher.
 Dérapage, sous le pseudo Pascal Forbes, Gorezine #2, 2019, nouvelle.
 So-Ju-Tem-Pa, Université de Limoges, 2020, directeur artistique, recueil de textes Slam.
 Krakatoa, revue En Marges !, thème  La folie en tête, 2020, texte slam et voix parlée.
 Regarde-moi, production en cours, 2021, scénariste, réalisateur, court-métrage d'animation.
 Vacance, scénariste, 2022, avec l'accompagnement de la Fémis, du FIFIB et de Paris court devant.

Productions 
 L'Odyssée d'Al, 2014, captation théâtrale, mise en scène d'Alexandre Josse.
 Dame Ô, 2014, pièce de théâtre et sa captation, mise en scène de Thierry Charrière.
 Imposteurs, père et fils, 2019, court-métrage, réalisé par Laurent Moreau.
 J'arrive, 2020, pièce de théâtre, mise en scène d'Alexandre Josse.
 Perturbation, 2020, court-métrage, réalisé par Fabrice Garcia-Carpintero.
 Génération Covid, 2021, court-métrage, réalisé par Raphaël Josse et Vincent Molinier.
 Ce que diront les roches, 2021, court-métrage, réalisé par Fabrice Garcia-Carpintero.
 Makolet, 2022, pièce de théâtre adaptée d'une nouvelle de Marc Bruimaud par Alexandre Josse.
 Sablard Story, 2022, spectacle vivant participatif, mise en scène de Fabrice Garcia-Carpintero. 
 Rêv'O Lucioles, 2022, court-métrage, réalisé par Raphaël Josse et Vincent Molinier.

Mise en scène et réalisation 
 Le Partage, 2018, court-métrage, mise en scène et direction des acteurs.
 Perturbation, 2020, court-métrage, réalisation.
 Ce que diront les roches, 2021, court métrage, réalisation.
 Sablard Story, 2022, spectacle vivant participatif, mise en scène.

Festivals et récompenses (hors récompenses sportives) 
 Prix de santé publique CPAM, catégorie prévention sanitaire et sociale, pour Dame Ô, 2014.
 Prix du meilleur projet participatif français, pour Dame Ô, 2014.
 Mention des internautes au prix national Talent de Patient, pour Dame Ô, 2015.
 Sélection au First-Time Filmmaker - Lift-off, de Londres, en Angleterre, pour Imposteurs, père et fils, 2019. 
 Lauréat Talents en court au 25ème Festival International de Contis, pour Regarde-moi, 2020. 
 Lauréat Talents en court du Jamel Comedy Club, à Paris, pour Regarde-moi, 2020.
 Prix du public au Festival du court-métrage de Limoges – Battle FestivArt, pour Perturbation , 2020.
 Mention honorable au Human-Environment Care International Film Festival de Pickering, Ontario, Canada, pour Perturbation, 2020.
 Sélection et ouverture du 20e jour du Festival des Arts Confinés, pour Perturbation, 2020.
 Sélection au festival Small Wonders de Détroit, Michigan, aux USA, pour Perturbation, 2020.
 Sélection dans la catégorie Som Confinats au Festival Internacional de Cinema de Lleida Visual Art, Catalogne, 2020. 
 Sélection au Lockdown Film Festival de Birmingham, en Angleterre, pour Perturbation, 2020. 
 Sélection à La Quarantaine du court-métrage, pour Perturbation, 2020. 
 Sélection dans la catégorie hors compétition au Quarantaine Film Festival, pour Perturbation, 2020.
 Prix du public au concours d’écriture Slam Mascarades des écrivains publics binchois (Belgique), 2020.
 Prix du meilleur film historique aux Beyond Time Genre Awards, USA, pour Imposteurs, 2021.
 Finaliste au Buenos Aires International Film Festival, Argentine, pour Ce que diront les roches, octobre 2021.
 Prix du meilleur court-métrage de science-fiction au Short Cinefest de Chennai, Tamil Nadu, Inde, pour Ce que diront les roches, mars 2022.
 Prix du scénario insolite au Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château, France, pour Regarde-moi, 2022.
 Prix du jury jeune au Festival RécréAction de Joué-lès-Tour, France, pour Rêv'O Lucioles, 2022.

Expositions 
 Auteurs et porcelaine, exposition de Guillaume Damry, 2016, texte sur tête en porcelaine, créée à partir d'un moulage  de l'artiste Haïtien Jean-Édouard Baptiste.
 La lumière, espace culturel Agora on/off, 2020, présentation de Perturbation pour son traitement de la lumière naturelle.

Notes et références

Liens externes 
 

Réalisateur français
Écrivain français du XXIe siècle
Acteur français de théâtre
Acteur français de cinéma
Éditeur français
Metteur en scène français
Scénariste français
Naissance en juin 1980
Naissance à Toulouse